A Planalto FM é uma rádio em FM 94.1 MHz, cuja concessão e transmissor se localizam na cidade de Vinhedo. Em função de a emissora ter foco na Região Metropolitana de Campinas, quando da afiliação com a Oi FM e com a Rede Verão, passou a incorporar o nome da cidade-sede. A rádio foi inaugurada em 1987 com o nome de Planalto FM, mantendo uma programação eclética até janeiro de 2003, quando foi arrendada por seis anos para a IURD de Jundiaí; findo o arrendamento, transformou-se na Oi FM. 

Em 2012, passa a se chamar 94.1 FM e em abril retoma seu nome antigo "Planalto FM", retomando a parceria com a Rede Aleluia com programação direcionada aos fiéis de Jundiaí. 

Estações de rádio de Campinas
Estações de rádio fundadas em 1987
Fundações em São Paulo em 1987